Hakeem, englische Schreibweise für Hakīm () ist ein arabischer männlicher Vorname und einer der 99 Namen Allahs. Der Name kommt auch im westafrikanischen Raum vor und hat die Bedeutung „klug, verständig, weise“. Eine Variante des Namens ist Akeem.

Namensträger

Form Hakeem 

 Hakeem Belo-Osagie (* 1955), nigerianischer Investor und Unternehmer
 Hakeem Jeffries (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Hakeem Olajuwon (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hakeem Seriki (* 1979), US-amerikanischer Rapper Chamillionaire

Form Akeem 

 Akeem Adams (1991–2013), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Akeem Agbetu (* 1988), nigerianischer Fußballspieler
 Akeem Anifowoshe (1968–1994), nigerianischer Profiboxer
 Akeem Bloomfield (* 1997), jamaikanischer Sprinter
 Akeem Latifu (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Akeem Vargas (* 1990), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler

Familienname 
 Adam Hakeem (* 1997), singapurischer Fußballspieler
 Amer Hakeem (* 1998), singapurischer Fußballspieler

Ringname 
 Akeem (* 1960), US-amerikanischer Wrestler One Man Gang

Siehe auch 
 Hakim
 Rasaq Akeem

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname